Джо Шо́несси (; , Голуэй) — ирландский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Джо Шонесси, родился в Ирландии, однако начал свою профессиональную карьеру игрока в Шотландии в клубе «Абердин». Однако за целых два сезона вышел на поле только однажды и после этого на правах аренды перешёл в «Форфар Атлетик» на один сезон. Здесь он провёл сравнительно хороший сезон и вернулся в «Абердин».

Проведя ещё два сезона со своим первым клубом, Шонесси в 2014 году снова покидает его, присоединяясь также на правах аренды к другому шотландскому клубу «Фалкирк».

Сборная 
Джо Шонесси провёл четыре игры за молодёжную сборную Ирландии, в которых не забил ни одного гола.

Статистика выступлений

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net

Примечания 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Форфар Атлетик»
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»